Curfew peut faire référence à :
 , film sorti en 1989
 Curfew Film, court métrage sorti en 2012
 , série sortie en 2019
 ,England, Scotland, Jazz Fusion, Electro/Dance/Trip